Немецкие подводные лодки
U-139 (1918)

U-139 (1940)